Osoby o tym nazwisku:
 Bid McPhee – amerykański baseballista
 Colin McPhee – amerykański kompozytor i muzykolog
 John McPhee – szkocki motocyklista
 Tony McPhee – brytyjski gitarzysta